Сент-Фост () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ендр. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 230 км на південь від Парижа, 120 км на південь від Орлеана, 15 км на схід від Шатору.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 115 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 301,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сент-Фост на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сент-Фост на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ендр

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ендр